Okręty US Navy o nazwie USS "Breton":
 Pierwszy "Breton" (CVE-10) był lotniskowcem eskortowym typu Bogue, który został wypożyczony w ramach umowy lend-lease Royal Navy gdzie służył jako HMS "Chaser" w latach 1943-1946.
 Drugi "Breton" (CVE-23) był lotniskowcem eskortowym typu Bogue, który był w służbie w latach 1943-1946.

Breton